Мэгги Касл (; род. 7 августа 1983, Монреаль, Канада) — канадская актриса кино и телевидения. Популярность Мэгги Касл принесла работа над фильмами: «Жена путешественника во времени», «Шакал», «Меня там нет» и «Звёздная болезнь». Наиболее яркие сериалы Мэгги Касл: «Боишься ли ты темноты?», «Мурашки».

Фильмография